Rezultati Prvenstva Avstralije 1935 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Jack Crawford je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Fred Perry (finale)
  Jack Crawford (prvak)
  Roderich Menzel (četrtfinale)
  Christian Boussus (tretji krog)
  Vivian McGrath (polfinale)
  Adrian Quist (polfinale)
  Vernon Kirby (drugi krog)
  Giorgio De Stefani (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Moški posamično
1935